

Toponymie

 Rembowo est un village de la voïvodie de Mazovie ;
 Rembowo est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.